El nombre de castillo de San Vicente puede designar a las siguientes fortalezas españolas:

 Castillo de San Vicente, situado en el municipio salmantino de Montemayor del Río, Castilla y León, España.
 Castillo de San Vicente de Argüeso, en el municipio cántabro de Argüeso, España.
 Castillo de San Vicente de Burriac, en el municipio barcelonés de Cabrera del Mar, en Cataluña, España.
 Castillo de San Vicente de la Barquera, en el municipio cántabro de San Vicente de la Barquera, España.
Castillo de San Vicente de la Sonsierra, en el municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra, España.